Dragan Dimić – calciatore serbo
 Miloš Dimić – cestista serbo
 Nada Dimić – partigiana iugoslava
 Stefan Dimić – calciatore serbo, attaccante